Název Panenský potok má více vodních toků:

 Panenský potok (přítok Loupnice) – levostranný přítok Loupnice v okrese Most
 Panenský potok (přítok Moravy) – pravostranný přítok Moravy v okrese Kroměříž
 Panenský potok (přítok Ploučnice) – pravostranný přítok Ploučnice v okresech Liberec a Česká Lípa